Budberg ist der Name von Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:
 Budberg (Rheinberg), Ortsteil von Rheinberg im Kreis Wesel
 Budberg (Werl), Ortsteil von Werl im Kreis Soest

Budberg ist der Familienname von:
 Alexander von Budberg (Alexander von Boenninghausen gen. von Budberg; 1717–1802), preußischer Generalmajor 
 Andreas von Budberg (1750–1812), deutsch-baltischer Politiker und russischer Außenminister
 Carl Ludwig von Budberg gen. Bönninghausen (1775–1829), russischer Generalmajor
 Karl Bernhard von Budberg (1810–1867), preußischer Generalmajor
 Andreas Fjodorowitsch von Budberg-Bönninghausen (1817–1881), russischer Diplomat deutschbaltischer Herkunft

 Peter A. Boodberg (1903–1972; auch Peter von Budberg; russisch Пётр Алексеевич Будберг), US-amerikanischer Sinologe und Linguist deutsch-russischer Herkunft

 Moura Budberg (1891–1974), deutsch-baltische Baronin, Geliebte von Maxim Gorki
 Roman von Budberg-Bönninghausen, auch -Benninghausen (1816–1858), deutsch-baltischer Schriftsteller
 Woldemar Dietrich von Budberg-Bönninghausen (1740–1784), deutsch-baltischer Maler und Zeichner

Budberg bezeichnet:
 Budberg (Adelsgeschlecht), ein deutsch-baltisches Adelsgeschlecht